Volpert est un nom de famille notamment porté par :

 Aizik Volpert (1923-2006), mathématicien israëlien ;
 Dieter Volpert (1937–2019), pédagogue religieux allemand ;
 Heinz Volpert (1932–1986), officier allemand de la Stasi ;
 Larissa Volpert (1926–2017), joueuse d'échecs estonienne ;
 Lilian Constantini (1902-1982), nom de scène de Lilian Volpert, actrice française ;
 Walter Volpert (né en 1942), psychologue allemand ;